Szilágyi Zsolt (1946–) előadóművész, karnagy
Szilágyi Zsolt (1968–) erdélyi magyar politikus
Szilágyi Zsolt (?) erdélyi magyar szobrász, éremművész
Szilágyi Zsolt sportoló lásd FC Universitatea Cluj
Szilágyi Zsolt a Petőfi Rádió műsorvezetője
Szilágyi Zsolt Balkány jegyzője volt